Příjmení Troubridge má více nositelů:

Edward Troubridge (1787–1852), britský admirál
Ernest Troubridge (1862–1926), britský admirál
Thomas Hope Troubridge (1895–1949), britský admirál
Thomas Troubridge (1758–1807), britský admirál